Эртинген () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчиняется административному округу Тюбинген. Входит в состав района Биберах.  Население составляет 5394 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 37,74 км². Официальный код  —  08 4 26 045.

Фотографии

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга